Miami Orange Bowl : ancien stade de l'équipe universitaire de football américain de l'Université de Miami.
 Orange Bowl : finale universitaire de football américain se disputant chaque année à Miami.
 Orange Bowl : tournoi de tennis junior ayant lieu chaque année à Miami.